Яковлєв Ігор Вікторович:

 Яковлєв Ігор Вікторович (1956) — український кінооператор
 Яковлєв Ігор Вікторович (1960) — російський спортсмен, майстер спорту міжнародного класу

Сторінки зі списками однофамільців-тезок